első Teleki-kormány 1920–1921 között
második Teleki-kormány 1939–1941 között